Bosznia-Hercegovina
 Borova, falu Ustiprača községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Csehország
Borová falu a Náchodi járásban, a Hradec-Králové-i kerületben
Borová falu a Svitavyi járásban, a Pardubicei kerületben
Borová Lada falu a Prachaticei járában, a Dél-Csehországi kerületben

 Horvátország
 Borova, falu Suhopolje községben, Verőce-Drávamente megyében
 Borova Kosa falu Đulovac községben, Belovár-Bilogora megyében

 Koszovó
 Borova, falu Leposavić községben

 Montenegró
Borova falu Pljevlja községben

 Szlovákia
Borová Fenyves falu szlovák neve a Nagyszombati kerületben, a Nagyszombati járásban